Сайпръс може да се отнася за:

 Сайпръс, град в Калифорния, САЩ;
 Сайпръс, планина в Британска Колумбия, Канада.